Ariel (anjo)
Ariel (cidade) — cidade israelense na Cisjordânia
Ariel (livro) — coletânea de poemas de Sylvia Plath
Ariel (personagem) — pequena sereia, protagonista do filme The Little Mermaid
Ariel (Procter & Gamble) — marca de sabão Procter & Gamble
Ariel (satélite natural) — lua de Urano

Desambiguações de antropônimos